

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Osr“ beginnt.

Osr 



Osre 
 Osred I. (696–716), König von Northumbria
 Osred II. († 792), König von Northumbria

Osri 
 Osric, König von Hwicce
 Osric († 634), König des angelsächsischen Königreiches Deira
 Osric († 729), König von Northumbria

Osro 
 Osroes I., parthischer König